

Miejscowości w Polsce
 Ubocze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Gryfów Śląski
 Ubocze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne
 Ubocze – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Ubocz